Clerfayt est un nom de famille, indiquant une provenance : du nom topographique désignant un bois de hêtres clairsemé, caracteristique du domaine.

Georges Clerfayt, homme politique belge né en 1935
Bernard Clerfayt, homme politique belge né en 1961, fils du précédent

Voir aussi 
François Sébastien de Croix de Clerfayt

Homonymie de patronyme